Гран-при Монако 1966 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 22 мая 1966 года на трассе Монте-Карло.

Эта гонка стала первой, в которой участвовали автомобили, оснащённые 3-литровыми двигателями новой гоночной формулы. Многие команды не успели подготовить новые моторы и в результате в Монако лишь «Купер», «Феррари», «Брэбем» и новая команда чемпионата «Макларен» стартовали на автомобилях с новыми трёхлитровыми двигателями, а остальные ограничились версиями прошлогодних моторов с незначительно увеличенным рабочим объёмом. Поул выиграл Кларк на прошлогодней машине, рядом с ним на старте расположился Сёртис на новой «Ferrari 312/66», а за ними оказались Стюарт и Хилл на старых BRM P261. В момент старта Кларка подвела коробка передач и он откатился на восьмое место, проиграв первую позицию Джону Сёртису. Англичанин лидировал до 15 круга, когда на его «Феррари» отказал дифференциал, что позволило выйти вперёд Джеки Стюарту, одержавшему вторую в карьере победу и впервые ставшему лидером чемпионата. Финишировавший вторым Лоренцо Бандини установил первый в своей карьере быстрейший круг.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-14 Джон Сёртис

15-100 Джеки Стюарт

Положение в чемпионате после Гран-при

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако